La famille Osmundaceae regroupe 3 à 6 genres et quelques espèces de fougères.

Le rhizome est ligneux avec des racines fibreuses. Les frondes ont un limbe pinnatiséqué. Elles sont disposées en rosette plus ou moins complète.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Osmunda dont l'origine est incertaine. Le nom était en usage bien avant que Linné ne l'applique. Il pourrait provenir du vieux français osmonde, une sorte de fougère. Il pourrait également être dérivé du vieux saxon ås mund, « la force de Dieu », faisant peut-être référence à la croissance majestueuse et rapide de la fougère au printemps. Il est également possible qu'elle ait été nommée en l'honneur de Osmond de Sées, évêque de Salisbury (1078-1099), ou d'un autre personnage historique portant un nom similaire.

Genre 
 Osmunda L.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Flore laurentienne : Famille Osmondacées. Osmundaceae.

Références

Polypodiales
Famille de plantes (nom scientifique)